Ehrhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ehrhoff (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Fritz Ehrhoff (1910–1984), deutscher Politiker (SPD)